Vahervuori est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1942), skieur de vitesse finlandaise
 (1901-1978), diplomate finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois